

Patronyme 

 Andrew Airlie (1961-), acteur écossais.

Toponyme 

 Airlie Beach, localité de la région de Whitsunday au Queensland, en Australie.

Bâtiment 
Airlie peut aussi désigner :
 Airlie, hôtel américain situé à Warrenton, en Virginie.

Autre 
 Comte d'Airlie, titre de la pairie d'Écosse